USS Skate kan verwijzen naar een van de volgende Amerikaanse duikboten:

 USS Skate (1913)
 USS Skate (1943)
 USS Skate (1957) - atoom-duikboot